Hans Wachtmeister kan syfta på:

 Hans Wachtmeister (död 1590), svensk fältöverste
 Hans Wachtmeister af Björkö (1609–1652), svensk general, riksråd och friherre
 Hans Wachtmeister (1641–1714) (Hans Wachtmeister af Johannishus), amiralgeneral, generalguvernör och riksråd
 Carl Hans Wachtmeister af Björkö (1682–1731), svensk amiral
 Hans Wachtmeister av Mälsåker (1686–1708), generaladjutant
 Carl Hans Wachtmeister af Johannishus (1689–1736), svensk amiral
 Hans Fredrik Wachtmeister (1752–1807), svensk amiral 
 Hans Wachtmeister (1793–1827), svensk jurist och landshövding
 Hans Wachtmeister (1828–1905), svensk landshövding och politiker
 Hans Hansson Wachtmeister (1851–1929), svensk finansminister
 Hans Wachtmeister (1874–1950), svensk ingenjör
 Hans Wachtmeister (1913–1995), svensk politiker